Лев Никола́евич Андре́ев (5 ноября 1931, Саратов — 5 апреля 2006, Москва) — советский и российский , , специалист в области иммунологии и патологии растений, действительный член Российской академии наук (2000).

Биография 
Родился в семье служащего. После окончания средней школы в 1949 году поступил в Саратовский сельскохозяйственный институт, а в 1952 году перевёлся на 4 курс Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. По окончании академии, в ноябре 1954 года Лев Андреев поступил в аспирантуру Главного ботанического сада АН СССР по специальности «физиология растений». Его руководителем стал заслуженный деятель науки РСФСР, профессор К. Т. Сухоруков.

В 1958 году Андреев защитил в институте физиологии растений АН ССР диссертацию на звание кандидата наук на тему «Физиологические особенности пшеницы, поражённой ржавчиной». Молодого и талантливого учёного отправили на полугодовую стажировку в Канаду, в Университет Саскачевана. По возвращении устроился на работу в отдел науки и высших учебных заведений ЦК КПСС.

В 1979 году во Всесоюзном институте растениеводства Андреев защитил докторскую диссертацию на тему «Физиология взаимоотношений патогена и растения-хозяина при ржавчинных болезнях пшеницы».

В июне 1980 года по просьбе академика Н. В. Цицина и ходатайству Президиума АН СССР Лев Андреев перевёлся на работу заместителем директора Главного ботанического сада АН СССР, а в 1981 году, после смерти Н. В. Цицина, возглавил его. Член-корреспондент АН СССР с 1984 года. Действительный член Российской академии наук с 2000 года.

Под его руководством в ботаническом саду проводились исследования в области физиологии иммунитета растений, была проделана большая экспедиционная работа в Средней Азии по вопросам биологии вертициллеозного увядания растений. Пристальное внимание Андреев уделял исследованиям физиологии взаимоотношений в системе растение — возбудители инфекционных болезней. Он внёс заметный вклад в изучение патогенеза растений, выявлению защитных реакций на инфекцию, функциональные нарушения больных растений, роль витаминов.

Лев Николаевич Андреев создал школу физиологов иммунитета растений, под его руководством было защищено более 20 кандидатских и докторских диссертаций. Только сам Андреев является автором более 200 научных статей и 3 монографий.

Андреев занимался и общественной деятельностью. Он был заместителем академика-секретаря Отделения общей биологии Российской академии наук, председателем Совета ботанических садов СССР и России, вице-президентом Международной ассоциации ботанических садов, вице-президентом Русского ботанического общества. Также он являлся председателем комиссии РАН по сохранению и разработке научного наследия академика Н. И. Вавилова. Был главным редактором «Журнала общей биологии» и «Бюллетеня Главного Ботанического сада».

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Основные работы 

 Распространение фитопатогенных грибов рода Vertiсillium. М., 1978 (в соавт.);
 Фитопатогенные грибы рода Verticillium. М., 1980 (в соавт.);
 Ржавчина пшеницы: цитология и физиология. М., 1989 (в соавт.).

Награды 
Был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а также несколькими медалями.

В 2002 году «за серию работ по иммунитету растений» Л. Н. Андреев был награждён золотой медалью имени Н. И. Вавилова.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Иммунологи СССР
Иммунологи России
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Почётные доктора ПетрГУ
Награждённые Золотой медалью имени Н. И. Вавилова
Члены Русского ботанического общества
Иностранные члены Академии наук Грузии
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище